Éden, az Édenkert egyszerűsített megnevezése
 Éden, Rúzsa Magdi egyik dala
 Éden, Kocsis Ágnes 2020-as filmje
 Éden, Stanisław Lem 1959-es tudományos-fantasztikus regénye
 Brazília
 Éden,  Rio de Janeiro állam São João de Meriti városának egyik kerülete